Errichiello ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Errichiello (* 1960), italienischer Volleyballspieler
 Oliver Carlo Errichiello (* 1973), deutsch-italienischer Wirtschaftssoziologe und Autor